Міста Нігеру — список найбільших населених пунктів держави Нігер.

Найбільшим містом Нігеру є столиця Ніамей, розташована на річці Нігер у західній частині країни. Великі міста Зіндер, Мараді та більшість інших розташовані у південній частині країни в напівпустелі Сахель. У пустельній північній частині у плато Аїр, де розташовані міста Агадес та Арліт.

Список міст Нігеру

Джерела

Посилання 
 Institut National de la Statistique 
 World Gazetteer — міста Нігеру за населенням 
 City Population — міста Нігеру за населенням 

 
Нігер